Лима има више значења:
 Лима, главни град Перуа
 Лима (Пенсилванија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Лима (Њујорк), град је у америчкој савезној држави Њујорк
 Лима (Илиноис)
 Лима (Монтана), град је у америчкој савезној држави Монтана
 Лима (Оклахома), град је у америчкој савезној држави Оклахома
 Лима (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
 Лима, Инвернадеро (Аоме), насеље је у Мексику у савезној држави Синалоа у општини Аоме
 Лима (Сан Мигел Мистепек), насеље је у Мексику у савезној држави Оахака у општини Сан Мигел Мистепек
 Лима Вијеха (Кастиљо де Теајо), насеље је у Мексику у савезној држави Веракруз у општини Кастиљо де Теајо
 Лима де Абахо (Компостела), насеље је у Мексику у савезној држави Најарит у општини Компостела
 Лима, река у Шпанији
 Лима,

Особе 
 Кевин Лима, амерички редитељ
 Адријана Лима, бразилска манекекнке
 Фернанда Лима, бразилска глумица, манекенка и водитељка